Закс, Эрнст:
 Закс, Эрнст (1880—1956) — генерал войск СС.
 Закс, Эрнст (1867—1932) — немецкий изобретатель, механик, промышленник.